

Fantascienza 
 Matrice – personaggio dei fumetti DC Comics
 Matrice – elemento del cyberspazio nella fantascienza cyberpunk, ovvero la realtà virtuale globale; tra le sue più famose derivazioni, vi è il mondo virtuale nel film Matrix

Geografia 
 Matrice – comune italiano del Molise

Informatica 
 Matrice – struttura, formata da righe e colonne, che si utilizza nel Coding
 Matrice – raccolta di tattiche impiegate in un attacco hacker

Religione 
 Matrice – nel cattolicesimo, chiesa capopieve generatrice di sottosedi suffraganee

Scienze 
 Matrice – in biologia, un gruppo di cellule che presiede alla riproduzione di un tessuto
 Matrice – in chimica, tutti i componenti di un campione tranne l'analita
 Matrice – in geologia, insieme dei granuli più fini che occupa gli interstizi fra gli elementi di più grosse dimensioni
 Matrice – in informatica, array a due o più dimensioni
 Matrice – in matematica, insieme di dati (principalmente numeri), organizzato in righe e colonne
 Matrice 2 per 2 – rappresentazione di una trasformazione lineare dello spazio vettoriale bidimensionale
 Matrice biologica –  in medicina di laboratorio, il tessuto o il fluido corporeo da cui è stato prelevato il campione da analizzare
 Matrice – in sociologia, un modello di organizzazione del lavoro
 Matrice – detta anche "tegumento", in virologia, strato interposto tra il capside e il pericapside

Tecnica 
 Matrice – in arte, superficie in pietra o metallo che, incisa con modalità diverse, permette la stampa di numerose copie di un'opera
 Matrice – in elettrotecnica, apparecchiatura elettronica che consente la commutazione di segnali
 Matrice – in tipografia, modello (o campione) da cui possono essere stampati diversi esemplari di un testo

Altro 
 Matrice – parte di un modulo che rimane all'emittente (ad esempio la matrice di un assegno)

Pagine correlate 
Matrix (disambigua)

Altri progetti